Een Sint-Annakapel of Annakapel is een kapel gewijd aan Anna, de moeder van de Maagd Maria.

België
Sint-Annakapel (Andrimont)
Sint-Annakapel (Antwerpen), een kapel in Antwerpen
Sint-Annakapel (Assenede)
Sint-Annakapel (Aubel)
Sint-Annakapel (Beyne-Heusay), een kapel in Beyne
Sint-Annakapel (Brussel), een voormalige kapel in Brussel
Sint-Annakapel (Busch), een kapel in Busch (Lontzen)
Sint-Annakapel (Eke), een kapel in de wijk Landuit
Sint-Annakapel (Laken), een kapel in het Park van Laken
Sint-Annakapel (Lokeren), een kapel in de Heirbrugwijk
Sint-Annakapel (Mellaar), een kapel in de Lummense buurtschap Mellaar
Sint-Annakapel (Oudergem)
Sint-Annakapel (Stoumont), een kapel in Stoumont
Sint-Annakapel (Verviers), een kapel in Verviers
Sint-Annakapel (Vrijhern), een kapel in Vrijhern (Hoeselt)
Sint-Annakapel (Wintershoven), een kapel in Wintershoven (Kortessem)

Duitsland

Baden-Württemberg 
Sint-Annakapel (Altshausen)
Sint-Annakapel (Billigheim)
Sint-Annakapel (Freiburg im Breisgau)
Sint-Annakapel (Mulfingen)
Sint-Annakapel (Scheer)
Sint-Annakapel (Schwendi)

Beieren 
Sint-Annakapel (Berg am Starnberger See)
Sint-Annakapel in de abdij Buxheim
Sint-Annakapel (Eberstall)
Sint-Annakapel (Kempfenhausen)
Sint-Annakapel (Kirchhaslach)
Sint-Annakapel (Kornhofen)
Sint-Annakapel (Lenzfried)
Sint-Annakapel (Neustadt an der Donau)
Sint-Annakapel (Oberstdorf)
Sint-Annakapel (Pfronten)
Sint-Annakapel (Roding)
Sint-Annakapel (Zachenberg)
Sint-Annakapel in het klooster Azlburg

Brandenburg 
Sint-Annakapel (Trebbin)

Hessen 
Sint-Annakapel (Limburg an der Lahn)

Nedersaksen 
Sint-Annakapel (Brunswijk), aanbouw aan de Sint-Martinuskerk
Sint-Annakapel (Jever)
Sint-Annakapel (Lenne), voormalige kapel
Sint-Annenkapel (Lauenstein)

Noordrijn-Westfalen 
Annakapel (Lützenkirchen), een katholiek godshuis in Lützenkirchen

Frankrijk
Sint-Annakapel (Malo)

Nederland
 Sint-Annakapel (Arcen), een kapel in Arcen
 Sint-Annakapel (Baarlo), een kapel in Baarlo
 Sint-Annakapel (Beegden), een kapel in Beegden
 Sint-Annakapel (Blerick), een kapel in Blerick
 Sint-Annakapel (Blitterswijck), een kapel in Blitterswijck
 Sint-Annakapel (Breda), een kapel in Breda
 Sint-Annakapel (Gebroek), een kapel in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren
 Sint-Annakapel (Geijsteren), een kapel in Geijsteren
 Sint-Annakapel (Grubbenvorst), een kapel in Grubbenvorst
 Sint-Annakapel (Haelen), een kapel in Haelen
 Sint-Annakapel (Hamert), een kapel tussen Wellerlooi en Arcen
 Sint-Annakapel (Hasselt), een kapel in Hasselt bij Arcen
 Sint-Annakapel (Hegelsom), een kapel in Hegelsom
 Sint-Annakapel (Helden), een kapel in Helden
 Sint-Annakapel (Koolwijk), een kapel op de Koolwijk
 Sint-Annakapel (Lottum), een kapel in Lottum
 Sint-Annakapel (Maasbree), een kapel in Maasbree
 Sint-Annakapel (Meijel), een kapel in Meijel
 Sint-Annakapel (Merselo), een kapel in Merselo
 Sint-Annakapel (Molenschot), een kapel in Molenschot
 Sint-Annakapel (Ohé en Laak), een kapel in Laak
 Sint-Annakapel (Oirlo), een kapel in Oirlo
 Sint-Annakapel (Ooijen), een kapel in Ooijen bij Broekhuizenvorst
 Sint-Annakapel (Schillersheide), een kapel in Schillersheide (gemeente Leudal)
 Sint-Annakapel (Sevenum, Grubbenvorsterweg), een kapel aan de Grubbenvorsterweg bij Sevenum
 Sint-Annakapel (Sevenum, Staarterstraat), een kapel aan de Staarterstraat in Sevenum
 Sint-Annakapel (Sint Odiliënberg), een kapel in de Nederlandse gemeente Roerdalen
 Sint-Annakapel (Slenaken), een kapel bij Slenaken
 Sint-Annakapel (Spaubeek), een kapel in Spaubeek
 Sint-Annakapel (Thorn), een kapel in Thorn
 Sint-Annakapel (Venray, Langeweg), een kapel aan de Langeweg in Venray
 Sint-Annakapel (Venray, Sint Servatiusweg), een kapel aan de Sint Servatiusweg in Venray
 Sint-Annakapel (Wellerlooi), een kapel in Wellerlooi

Zie ook 
Sint Anna (doorverwijspagina)
Sint-Annaklooster (doorverwijspagina)
Sint-Annakerk (doorverwijspagina)

Annakapel